Бэтмен. Долгий Хэллоуин — часть вселенной DC Comics.

 Бэтмен: Долгий Хэллоуин — комикс.
 Бэтмен: Долгий Хэллоуин — мультфильм

См. также 
 Бэтмен
 Хэллоуин